Felstiner ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Felstiner (* 1929), US-amerikanischer Rechtssoziologe
 John Felstiner (1936–2017), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Mary Lowenthal Felstiner (* 1941), amerikanische Historikerin, Biografin von Charlotte Salomon